Siedlung steht für:
 Siedlung, ein Ort, an dem Menschen zusammenleben
 Siedlung (Städtebau), eine Gruppierung von Gebäuden nach einem entworfenen Plan
 die kleinste Verwaltungseinheit in Namibia, siehe Kommunalverwaltung (Namibia) #Dörfer und Siedlungen
 Siedlung (Pfadfinder), in Teilen der Pfadfinderbewegung eine Ortsgruppe

Siedlung ist zudem der Name folgender Orte:

 Siedlung (Altmittweida), Ortsteil von Altmittweida, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Siedlung (Beelitz), Wohnplatz der Stadt Beelitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Siedlung (Dessau-Roßlau), Stadtbezirk von Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Siedlung (Großrinderfeld), Wohnplatz bei Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Siedlung (Groß Schacksdorf-Simmersdorf), Wohnplatz im Ortsteil Simmersdorf von Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Siedlung (Heiligengrabe), Wohnplatz von Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Siedlung (Kitzingen), Stadtteil von Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Siedlung (Kleinlangenfeld), Weiler der Ortsgemeinde Kleinlangenfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Siedlung (Nauen), Wohnplatz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Siedlung (Neustadt (Dosse)), Wohnplatz der Stadt Neustadt (Dosse), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Siedlung (Storbeck-Frankendorf), Wohnplatz der Gemeinde Storbeck-Frankendorf, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Siedlung (Vielitzsee), Wohnplatz der Gemeinde Vielitzsee, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Siedlung (Wiesenburg/Mark), Wohnplatz der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Siedlung (Wittighausen), Wohnplatz auf der Gemarkung des Wittighäuser Ortsteils Poppenhausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Siedlung (Gemeinde Ampflwang) Ortschaft von Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Siedlung (Gemeinde Loich), Ortschaft der Gemeinde Loich, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Siedlung (Gemeinde Piberbach), Ortschaft der Gemeinde Piberbach, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ansiedlung (Begriffsklärung)